O Derrame de Trapp foi um grande derramamento vulcânico de basalto, ocorrido na era Mesozoica, e que deu origem a um dos solos mais férteis do Brasil (terra roxa), que se estendem nas porções ocidentais de São Paulo ao Rio Grande do Sul.

O derramamento de trapp que ocorreu há milhões de anos, na erosão central do Brasil chegou próximo ao território da atual Argentina. Com essa erupção vulcânica houve uma abertura do solo, do terreno ao redor foram formados desdobramentos, os desdobramentos Brasília (lado de Goiás) e pequenos morros pelo lado de Minas Gerais. A lava decorrente do Derrame de Trapp após se resfriar formou o basalto.

Vulcões do Brasil
Geologia do Brasil